Stefan Karlsson, švedski hokejist, * 11. september 1946, Gävle, Švedska, † 13. november 2020.

Karlsson je večino kariere igral za klub Brynäs IF v švedski ligi, za katerega je odigral šestnajst sezon ter osvojil osem naslovov švedskega državnega prvaka, v sezonah 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1976/77 in 1979/80. V sezoni 1973/74 je bil najboljši strelec švedske lige, v sezoni 1973/74 pa je bil izbran v idealno postavo lige. Eno sezono je igral tudi v nemški ligi za klub Krefeld Pinguine. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na šestih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po treh srebrnih in bronastih medalj.

Statistika kariere

|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 64/65
|
| 19
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 65/66
|
| 19
| 18
| 11
| 29
|
| 8
|
| 7
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 66/67
|
|
| 9
| 5
| 14
|
| 2
|
| 6
| 4
| 0
| 4
|
| 2
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 67/68
|
| 28
| 17
| 14
| 31
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 21
| 13
| 7
| 20
|
| 12
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 10
| 5
| 3
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 15
| 10
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 10
| 6
| 5
| 11
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 22
| 12
| 34
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 71/72
|
| 28
| 15
| 7
| 22
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 9
| 6
| 7
| 13
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 14
| 9
| 23
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 3
| 0
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 34
| 33
| 15
| 48
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 9
| 3
| 3
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 30
| 28
| 14
| 42
|
| 28
|
| 6
| 6
| 0
| 6
|
| 14
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 75/76
|
| 29
| 20
| 16
| 36
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 76/77
|
| 31
| 16
| 10
| 26
|
| 20
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 35
| 16
| 8
| 24
|
| 28
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 34
| 18
| 6
| 24
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 36
| 13
| 8
| 21
|
| 36
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 12
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 22
| 2
| 2
| 4
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 504
| bgcolor="#7FFF00" | 294
| bgcolor="#7FFF00" | 173
| bgcolor="#7FFF00" | 467
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 286
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 38
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti Krefeld Pinguine